Страна се може односити на:

У научном смислу 
 Страна (геометрија), једна од димензија (страна) вишедимензионалног тијела
 Страна (филозофија), један од ставова вишеструког тумачења

У географији 
 Стране света, једнина страна свијета, једна од четири стране свијета

Интернет 
 Интернет страна, мрежно мјесто, веб страница

У сукобу 
 Зараћене стране, стране у ратном сукобу
 Сукобљене стране, стране у сукобу
 Страна (право), једна од двије или више сукобњених странки у правном конфликту

Предмет 
 Страница, папирни лист који сачињава књигу

Насељена места 
 Страна (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица
 Страна (Бузет), насељено месту у саставу града Бузета, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Цреварска Страна, насеље у општини Вргинмост, Кордун, Република Хрватска

Види још 
 Стране